Felisberto Augusto Martins Filho (Rio de Janeiro, 9 de maio de 1904 – Rio de Janeiro,  1980) foi um compositor e letrista brasileiro. Suas canções já foram registradas por vários músicos, dos quais incorporam vários estilos, de samba à MPB. 

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Letristas do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de samba
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade do Rio de Janeiro